Besnica je lahko:

 naselje v Sloveniji:
 Besnica, naselje v mestni občini Ljubljana
 sestoji iz dveh delov, iz Srednje in Zgornje Besnice
 Zgornja Besnica, naselje v mestni občini Kranj
 Spodnja Besnica, naselje v mestni občini Kranj

vodotok v Sloveniji:
 Besnica, potok, pritok Ljubljanice
 Besnica, potok, pritok Save pri Kranju

Glej tudi 
 Pesnica